Студенцы — название нескольких населённых пунктов и островов в России:
 Студенцы — село в Шуйском районе Ивановской области.
 Студенцы — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Студенцы — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Студенцы — село в Саракташском районе Оренбургской области.
 Студенцы — село в Хворостянском районе Самарской области.
 Студенцы — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Студенцы — группа островов в Онежской губе Белого моря, вблизи Поморского берега.